Доковое судно или самоходный док это специальное самоходное судно, способное погружаться и всплывать самостоятельно для приёма и транспортировки на своей палубе других судов и плавающих объектов. Наиболее широкое применение нашли суда для перевозки специальных барж — лихтеров или ещё называемые лихтеровозами и суда для перевозки негабаритных грузов — буровых платформ, плавающих заводов и электростанций, мостов и причальных сооружений.
Широко известны классические примеры судов — лихтеровозов советской постройки типа: «Юлиус Фучик» и атомоход «Севморпуть», использовавшиеся для доставки грузов в мелководные, в основном расположенные в дельтах рек, порты и на необорудованные берега при т. н. северном завозе.

Судостроение